Pisciarello ima više značenja:
 Pisciarello, Frosinone
 Pisciarello, Roma
 Pisciarello, Viterbo